PCR pode se referir a:
Fosfocreatina, molécula relacionada a mecanismos mobilização rápida de energia;
Parada cardiorrespiratória, interrupção súbita da atividade eficaz do coração;
Proteína c-reativa, proteína produzida pelo fígado;
Reação em cadeia da polimerase, método laboratorial de amplificação de DNA.
Partido Comunista (Reconstruído), também PC(R)
Partido Comunista Revolucionário

Desambiguação